Ампуеро има више значења:

 Ампуеро, Лас Вегас (Франсиско И. Мадеро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ампуеро, Ла Ареноса (Тореон), насеље у савезној држави Коавила у Мексику